Dit is de wereldranglijst van oktober 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 oktober 2011.

Mannen 10